Cobra Command kan syfta på:

 Cobra Command – ärkefienderna till GI Joe i Hasbro s G.I. Joe: A Real American Hero
 Cobra Command (datorspel, 1984) – tt interaktivt filmspel, ursprungligen utgivet av Data East 1984
 Cobra Command (datorspel, 1988) – ett arkadspel från 1988